La Serie A 1989-90 fue la edición número 68 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 23 de septiembre de 1989. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los dos primeros lasificadios de la Serie A2. Los clasificados entre el 11 y el 14 jugarían un play-out junto con ocho equipos de la A2, los clasificados entre la tercera y la décima posición. Los doce equipos se dividieron en dos grupos, verde y amarillo, enfrentándose todos contra todos en un sistema de liga. El primero de cada grupo ascendería o se mantendría en la máxima categoría.

El campeón sería por segunda vez en su historia el Scavolini Pesaro tras derrotar en la final al A. Ranger Varese en cuatro partidos. Descendieron a la Serie A2 el Panapesca Montecatini, el Irge Desio y el Arimo Bolonia, mientras que consiguieron plaza de ascenso Ipifim Torino, Stefanel Trieste y Jollycolombani Forlì.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
      Disputa el play-out
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Play-out
Los play-out se organizaron en dos grupos de seis equipos cada uno, jugándose una liguilla de ida y vuelta. Participaron los clasificados entre los puestos 11 y 14 de la Serie A1, y los clasificados del 3º al 10º puesto en la Serie A2. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugaría la temporada 1991-1992 en la Serie A1, en resto en la Serie A2.

Grupo verde

Grupo amarillo

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1990
Baloncesto en 1989
Baloncesto en 1990